Wieża 10 m kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach skoków do wody, podczas mistrzostw świata w pływaniu w 2017. Eliminacje oraz półfinał odbyły się 18 lipca, a finał został rozegrany 19 lipca.

Do eliminacji zgłoszonych zostało 37 zawodniczek z 23 państw. Osiemnaście najlepszych zawodniczek z fazy eliminacyjnej przeszło do półfinału, natomiast dwanaście najlepszych półfinalistek awansowało do finałowej rywalizacji.

Zwyciężczynią konkurencji została reprezentantka Malezji Cheong Jun Hoong. Drugą pozycję zajęła zawodniczka z Chin Si Yajie, trzecią zaś również Chinka Ren Qian.

Wyniki

Bibliografia 
 
 
 

Skoki do wody na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2017